Шмотов — фамилия. Известные носители:

 Шмотов, Анатолий Петрович (1927—2013) — советский геолог, петрограф, кандидат геолого-минералогических наук.
 Шмотов, Борис Леонтьевич (1923—1944) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.